Blatno est un toponyme qui peut signifier:

Blatno, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Blatno, une commune du district de Louny, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie